Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 2014 im Squash fanden vom 23. bis 26. April 2014 in Zagreb, Kroatien und vom 30. April bis 4. Mai 2014 in Riccione, Italien statt. Insgesamt traten 29 Mannschaften bei den Herren und 21 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 42. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 37. Austragung. Die in Division 3 eingeteilten Mannschaften absolvierten ihr Turnier bereits im April in Zagreb, während die Division 1 und 2 ab Ende April in Riccione ihre Spiele bestritten.

Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen verteidigte England den Europameistertitel. Bei den Herren belegten wie bereits 2012 und 2013 die Mannschaften Englands, Frankreichs, Deutschlands und Schottlands die ersten vier Plätze. In der siegreichen englischen Herrenmannschaft standen Nick Matthew, James Willstrop, Peter Barker, Daryl Selby und Adrian Grant. Bei den Damen setzte sich die Mannschaft um Laura Massaro, Alison Waters, Sarah-Jane Perry und Emma Beddoes im Finale gegen Frankreich durch. Tschechien belegte mit Rang drei erstmals einen Platz unter den besten vier Nationen bei einer Europameisterschaft. Für England waren die beiden Titel der 39. Titelgewinn bei den Herren und der 36. bei den Damen.

Im deutschen Kader der Herren standen Simon Rösner, Raphael Kandra, Jens Schoor, Rudi Rohrmüller und Carsten Schoor. Nach Gruppensiegen gegen Dänemark und die Niederlande, sowie einer Niederlage gegen Frankreich, qualifizierte sich die Mannschaft für das Halbfinale, das sie gegen England verlor. Das abschließende Spiel um Platz drei gegen Schottland gewann sie klar mit 3:0. Die deutschen Damen um Kathrin Hauck, Sina Wall, Franziska Hennes und Annika Wiese belegten in der Division 2 den dritten Rang und verpassten damit den direkten Wiederaufstieg.

Die Schweiz gewann bei den Herren die Konkurrenz in der Division 2 und stieg somit zur nächsten Austragung in die Division 1 auf. Österreich belegte Rang acht. In der Division 3 konnte sich Luxemburg auf Rang 27 platzieren. Bei den Damen wurde die Schweiz in der Division 1 achter und damit Letzter. Österreich bestritt das Turnier in der Division 2 und schloss das Turnier auf Platz 13 ab. Luxemburg, das bei den Damen in der Division 3 spielte, belegte den 21. Rang.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften spielten gemäß ihrer Platzierung bei der vorangegangenen Europameisterschaft in drei unterschiedlichen Divisions. In der Division 1 traten bei Herren und Damen jeweils die acht besten Mannschaften an und spielten um den Europameistertitel. Zunächst wurden die Mannschaften auf zwei Gruppen aufgeteilt und trugen ihre Partien im Round Robin-Modus aus. Die beiden besten Mannschaften zogen ins Halbfinale ein, die übrigen mussten in die Abstiegsrelegation. In der zweitklassigen Division 2 traten bei den Herren insgesamt zwölf Mannschaften in jeweils vier Dreiergruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten trafen in einer K.-o.-Runde aufeinander und ermittelten die zwei Aufsteiger in Division 1. Die vier schwächsten Mannschaften der Division 1 ermittelten in einer Relegation die beiden Absteiger. Die Division 2 der Damen bestand in diesem Jahr aus sieben Mannschaften, die im Round Robin-Modus gegeneinander antreten. Im gleichen Modus wurde die Division 3 der Damen ausgetragen, die aus sechs Mannschaften bestand. Bei den Herren wurden die Mannschaften in der Division 3 in eine Fünfer- und eine Vierergruppe eingeteilt. Die beiden besten Mannschaften kamen ins Halbfinale, die Sieger dieser Partien sicherten sich den Aufstieg. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestehen aus mindestens drei und höchstens fünf Spielern bzw. Spielerinnen, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung werden drei Einzelpartien bei den Damen bzw. vier bei den Herren bestritten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien ist unabhängig von der Meldereihenfolge der Spielerinnen bzw. Spieler.

Herren

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale, Finale

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde 

Die Begegnung zwischen Wales und Irland in der ersten Runde endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (122:116) zugunsten von Wales.

Plätze 5 bis 8 

Die Begegnung zwischen Belgien und Österreich im Spiel um Platz sieben endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (172:166) zugunsten Belgiens.

Relegation

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Spiel um Platz 7

Damen

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale, Finale

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Division 3

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Divisionen 1 und 2
 Ergebnisse der Division 3

2014
Squashturnier 2014
Sportveranstaltung in Zagreb
Squashturnier in Kroatien
Sportveranstaltung in der Emilia-Romagna
Riccione
Squashturnier in Italien